Avalaatteq bezeichnet:
 Avalaatteq (Berg, Kangersertivattiaq), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Avalaatteq (Berg, bei Kuummiit), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland